Tiberius Sempronius Longus (consul in 194 v.Chr.), een Romeins consul in 194 v.Chr.
 Tiberius Sempronius Longus (consul in 218 v.Chr.), een Romeins consul in 218 v.Chr.